La  peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  mixte (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  d'infanterie de la  puis de la  d'infanterie (France)
  (Inde britannique)
  d'infanterie (Inde britannique)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)